Жюйе — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр
 Жюйе — коммуна во Франции, департамент Сарта
 Жюйе — коммуна во Франции, департамент Шаранта